«Уголок Смоленского кладбища в Петербурге» () — рисунок Тараса Шевченко, выполненный им в Санкт-Петербурге летом 1840 года. Карандаш, сепия. Размер — . На обороте рисунка есть эскизы и наброски.

В повести «Художник» Шевченко писал:

«В продолжение лета постоянно занимался в классах и рано по утрам ходил с Иохимом на Смоленское кладбище лопухи и деревья рисовать».

Говоря об этюдах на Смоленском кладбище, Шевченко вспоминает о картине «», написанной в 1840 году, на основании чего и датируется рисунок.

Зарисовки на Смоленском кладбище упоминаются также в воспоминаниях Г. Н. Честаховского и Л. Н. Жемчужникова.

Рисунок в литературе встречается под названиями «» и «».

Рисунок хранится в Национальном музее Тараса Шевченко. Предыдущие места хранения: сборник Д. Л. Мордовца, Черниговский областной исторический музей, Галерея картин Т. Г. Шевченко (Харьков).

Примечания

Литература 
 Тарас Шевченко. Повне зібрання творів в десяти томах. — К., 1961. — Т. 7: Живопис, графіка 1830—1847. — Кн. 1.

Рисунки Тараса Шевченко
Рисунки из собраний Национального музея Тараса Шевченко
Санкт-Петербург в культуре и искусстве